Palol steht für:

 Palol (Gambia), Ortschaft in Gambia

Palol ist der Familienname folgender Personen:

 Miquel de Palol (* 1953), spanischer Schriftsteller
 Pedro de Palol (1922–2006), spanischer Archäologe